Bird är en udde i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är varierad. Havet är nära Bird norrut. Den högsta punkten i närheten är Kakapo Nunatak,  meter över havet,  kilometer sydost om Bird. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis